Амадо́ра (; []) — город в  Португалии. Численность населения — 175 135 жителей (город и муниципалитет). Город и муниципалитет входит в Лиссабонский регион и субрегион Большой Лиссабон. Входит в агломерацию Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Расположение 

Город расположен в 10 км северо-западнее центра Лиссабона и является городом-спутником столицы. Амадора входит в состав агломерации Большой Лиссабон.

Расстояние до Лиссабона 10 км.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Синтра
 на северо-востоке — муниципалитет Одивелаш
 на юго-востоке — муниципалитет Лиссабон
 на юге — муниципалитет Оейраш
 на юго-западе — муниципалитет Оейраш
 на западе — муниципалитет Синтра

Население

История 
Муниципалитет основан в 1979 году.

Достопримечательности 
Наиболее густонаселенное муниципальное образование Португалии.
Город представляет собой «спальный район» столицы. Состоит в основном из блочных домов без архитектурных излишеств. Но здесь есть и много прекрасных
архитектурных памятников XVII—XVIII веков.
В городе проживает большое количество выходцев из Африки.

Здесь расположен стадион Эштрела-де-Амадора, на котором выступает местная футбольная команда высшей лиги с одноименным названием.

Каждый год в городе проходит Международный фестиваль юмора.

Районы 
 Алфорнелуш
 Алфражиде
 Брандоа
 Бурака
 Венда-Нова
 Вентейра
 Дамайа
 Мина
 Реболейра
 Сан-Браш
 Фалагейра

Фотогалерея

См. также 
 Лиссабон (округ)
 Муниципалитеты округа Лиссабон
 Районы округа Лиссабон

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Карта и фото Амадора
 Фото Амадора 

Муниципалитеты округа Лиссабон
Города Португалии